Кадриорг: 

 Кадриорг — барочный дворцово-парковый ансамбль в Таллине, Эстония.
 Кадриорг — микрорайон в районе Кесклинн города Таллин.
 «Кадриорг» — стадион в Таллине.